Кривуша (Криуша) — река в России, протекает в Тамбовской и частично в Воронежской областях. Устье реки находится в 39 км по правому берегу реки Большая Алабушка. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна 97,5 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ворона, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010200212107000006885
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000688
 Код бассейна — 05.01.02.002
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Тамбовской области
Реки Воронежской области
Бассейн Вороны